L'edizione 1953-54 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del GAIS.

Capocannoniere del torneo fu Karl-Alfred Jakobsson (GAIS), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 GAIS campione di Svezia 1953-54.
 Sandvikens IF, Jönköpings Södra IF e IF Elfsborg retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
Campionato svedese di calcio